Grand Prix Hiszpanii 1997 (oryg. Gran Premio Marlboro de España) – szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 25 maja 1997, po raz siódmy na torze Circuit de Barcelona-Catalunya.

39. Grand Prix Hiszpanii, 27. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Hiszpania
1997
1997 w Hiszpanii